Osoby o tym nazwisku:
 Wiktor Jerofiejew – rosyjski pisarz i publicysta
 Wieniedikt Jerofiejew – rosyjski pisarz i dramaturg
 Władimir Jakowlewicz Jerofiejew (1909–1986) – radziecki dyplomata
 Władimir Iwanowicz Jerofiejew (1920–2011) – radziecki dyplomata
 Władimir Iwanowicz Jerofiejew – rosyjski trener piłki nożnej